Numídia — região histórica do Norte de África
Númidas — habitantes da Númidia
Líbico — ou númida; conjunto de línguas antigas do Norte de África

Ver também
Numida — género de aves